En Pologne, Zatonie peut désigner :

 Zatonie, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Zatonie, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.